RKWard — интерфейс к языку программирования R. Разработчики RKWard старались совместить мощь R с простотой использования, подобному предоставляемому коммерческими статистическими пакетами (такими, как, например, SPSS).

Программа использует для работы библиотеки от среды KDE.

Авторы RKWard взяли курс на как можно более полную интеграцию функций R в графическую среду: присутствует браузер текущего окружения (environment), редактор данных. Есть менеджер пакетов, умеющий не только устанавливать их, но и следить за обновлениями; обеспечивается прозрачная интеграция со справочной системой. Кроме того, RKWard умеет «перехватывать» создание графических окон и добавлять к ним очень удобные функции типа сохранения содержимого в файл одного из стандартных форматов, поддерживаемых R (PDF, EPS, JPEG, PNG).

Интерфейс RKWard чрезвычайно гибок: пользователь может расширять его за счёт написания собственных модулей (все встроенные средства анализа, доступные сразу же после запуска из меню — это такие же модули, но только созданные авторами RKWard).

См. также 
 R Commander

Примечания

Ссылки 
 Сайт программы
 Wiki по RKward
 Сайт KDE 
 Сайт R Project 
 Цикл статей по R в журнале Linux Format 

Язык программирования R
Программы для KDE
Статистическое программное обеспечение
Свободное математическое программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP